Дамо:

Имя и фамилия 
 Дамо (ок. 500 г. до н. э.) — древнегреческий философ-пифагореец и математик.
 Дамо — первый патриарх чань-буддизма, основатель учения чань (дзэн), 28-й патриарх буддизма.
 Дамо, Кристач (1933—2022) — албанский кинорежиссёр, сценарист, кинокритик и педагог. Народный артист Албании.

См. также 
 Патриарх Дамо — биографический фильм режиссёра Юань Чжэньяна о первом патриархе китайского чань-буддизма Бодхидхарме.